.nato  era un dominio di primo livello generico introdotto alla fine degli anni ottanta appositamente per la NATO. Poco dopo è stato creato .int  per le organizzazioni internazionali, ed il sito della NATO è passato al dominio .nato.int. Non più usato, questo dominio è stato cancellato nel 1996.

NATO
Domini di primo livello